Stora Noren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Noren, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (22,7 ha)
Stora Noren, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (1,5 km²)

Se även
Noren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn